Зимние Паралимпийские игры 1984 () прошли в Инсбруке, Австрия.

Виды спорта 
На Играх проводились турниры по трём видам спорта:
 Горнолыжный спорт;
 Катание на беговых лыжах;
 Скоростные гонки на санях.

Итоговый медальный зачёт

Участники

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1984
 Летние Паралимпийские игры
 Зимние Паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
Зимние Паралимпийские игры 1984
1984 год в спорте